Cité libre, une revue du Québec.
 Une cité libre, une cité se gouvernant elle-même (voir aussi ville libre).

Voir aussi 
 .